Matt Hughes, född 13 oktober 1973, är före detta tvåfaldig mästare i UFC:s weltervikt.

Hughes resultat är 43 vinster och sju förluster (18 juli 2008) och han valdes i maj 2010 in i UFC Hall of Fame. Han tränar med bland andra Pat Miletich, Tim Sylvia och Jens Pulver i teamet "Miletich Martial Arts". 
Han är född och uppväxt i Hillsboro, Illinois, där han lever med sin fru och deras son.

Matt Hughes förlorade titeln mot Georges St. Pierre, som sedermera förlorade titeln mot Matt Serra i sitt första titelförsvar. Matt Serra i sin tur skadade sig inför sitt första titelförsvar mot Matt Hughes och därför klev Georges St. Pierre in som ersättare. Hughes förlorade matchen i andra ronden på grund av en armbar. Han fick sin första titel mot Newton. Sen mötte han en japan och vann, sen mötte han Georges St. Pierre och sen möte han Frank Trigg och vann med en Rear Naked choke sen mötte han Frank Trigg igen och vann med samma grepp.

Tävlingsfacit

Referenser
 

Amerikanska utövare av mixed martial arts
Idrottare från Illinois
Personer från Hillsboro, Illinois
Födda 1973
Levande personer
Män